Miklóstelep a következőket jelentheti:
Miklóstelep, Budapest XVIII. kerületének egyik városrésze
Miklóstelep, Kecskemét külterülete (Úrihegy)